Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2013 roku rozegrano w dniu 2 maja w Ndżamenie w Czadzie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2013 w zapasach
2013 w Afryce
Ndżamena
Zapasy w Czadzie